Halcurias är ett släkte av koralldjur. Halcurias ingår i familjen Halcuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Halcurias